El término The Zoo puede hacer referencia a:

 The Zoo (ópera) (1875), ópera cómica de Arthur Sullivan;
 The Zoo (canción) (1980), canción de Scorpions.

Véase también 

 Zoo (desambiguación)